Якоб Ван Лой (; ) — голландский художник и писатель.

Биография 
Семья Якоба состояла из отца, матери, 2 сестёр, брата и супруги Титии.

Приют 
Якоб родился в семье плотника и подрядчика Йоханнеса Якобуса ван Лоя. Но когда у отца ухудшилось зрение он потерял работу. В 1860 году у Якоба умерла мать.

Корнелия ван дер Вегт, а затем отец и Якоба вместе с 2 сёстрами в декабре забрали в муниципальный реформатский приют Харлема, в здании которого в настоящее время расположен Музей Франса Халса. В книгах "Jaapje" (1918), "Jaar" (1923) и "Jakob" (1930), Якоб описал свое детство в приюте.

Носили они белые рубашки с красным и синим рукавом и чёрные юбки, девочки носили ещё белый платок на голове.

Карьера

Карьера художника 
С 1867 году Якоб ходил в вечернюю школу  Burgeravondschool, а днём учился на наборщика, а затем на маляра. Окончил  Burgeravondschool в 1872, но при этом, ходил на классы живописца Дирка Яна Хендрика Йостена. В  Jaap (1923), Якоб почитал Йостена как первого друга. Йостен посоветовал регентам приюта, отдать Якоба в королевскую академию в Амстердаме, чтобы Якоб стал учителем рисования. Через год, в 1877, директор приюта Фонд Тейлер профинансировал Якобы, и тот попал в "Rijksacademie van Beeldende Kunsten" (Государственной академии изящных искусств). В академии его обучал Август Аллебе, став его старшим другом, и там же Якоб подружился со сверстником Виллемом Витсеном. Также его учили Ян Якоб Готелинг Виннис и Хендрик Якобус Шолтен.

В 1880 году, вместе с Антунеем Деркиндерен, Маурицом В. ван дер Валком и Виллемотм Витсеном они стали членами лиги святого луки.

Его новыми друзьями стали Виллем Толен, Эдуард Карсенен и Ян Вет, который в 1882 подарил Якобу сборник стихов Жака Перка, в результате этого, Якоб написал свои первые сонеты.

В возрасте около 27 лет, с 1882 по 1884 Якоб был учителем рисования в театральном училище Амстердама.

Где-то в 1884 году Якоб покинул приют и путешествовал.

В кафе Karseboom собирался литературный кружок "Flanor", где Якоб участвовал с 1883. Там он подружился с будущими известными художниками. В этом кружке он заинтересовался литературой.

В 1884 году он получил Римскую премию, и с 1885 по 1886 путешествовал по Италии, Испании и Марокко. Там он написал 2 тома эскизов.

В декабре 1885 года, без ведома Якоба, журнал The New Guide взял его сонет "Осень" и Якоб под псевдонимом A. Brouwer, дебютировал как поэт.

Карьера писателя 
Свою литературную деятельность, Якоб начал с импрессионистских рассказов, написанные во время путешествий 1885 и 1886. Затем его произведение становились известными, но чтобы избежать шумной жизни, с 1887 по 1893 он жил в Амстердаме.

Жизнь в браке 
В 1892 он женился на Титии ван Гельдер, детей у них не было. В 1894 году они жили в Zomerzorg в городе Зосте.

В 1901, в Амстердаме в Arti et Amicitiae, прошла выставка его картин.

С 1901 по 1902, Якоб с женой путешествовали по Испании и Марокко.

В 1907 году он поселился в Харлеме на Ripperdapark, а позже на Kleine Houtweg, где в 1913 году он купил дом на краю парка Haarlemmerhout, где он часто совершал прогулки. После его смерти этот дом был преобразован в музей его имени.

Смерть 
Якоб ван Лой заболел в конце 1929 года, в декабре ему была сделана операция. 24 февраля 1930 он умер в больнице Святой Елизаветы в Харлеме. 28 февраля 1930 Якоб был похоронен на кладбище Kleverlaan в Харлеме.

Тития умерла в 1940 году, сделав в доме коллекцию его картин, некоторые продали на аукционе, но большинство сохранилось.

Примечания 

Художники Нидерландов
Художники-импрессионисты